Portable network graphics, bestandsformaat voor rasterafbeeldingen
Papoea-Nieuw-Guinea, land in Oceanië met landcode PNG
Airlines PNG, luchtvaartmaatschappij van Papoea-Nieuw-Guinea
Nieuwegeneratiepartij (Roemeens: Partidul Noua Generaţie - Creştin Democrat, PNG), Roemeens-christendemocratische politieke partij

 Persona non grata, ongewenst persoon
 Philippine National Games, nationaal sporttoernooi van de Filipijnen
 Planetaire nevel, aangeduid in galactische coördinaten
 Pongu, taal in Nigeria met taalcode png

Zie ook 

 Persona non grata (doorverwijspagina)